Amy C. Driskell, ornithologue et taxinomiste américaine.
David C. Driskell (1931-2020), historien de l'art américaine.